Кушнерёв — русская фамилия.

Известные носители:

 Кушнерёв, Анатолий Николаевич  (1937—2005) — советский и украинский художник.
 Кушнерёв, Иван Николаевич (1827—1896) — русский писатель и издатель.
 Кушнерёв, Сергей Анатольевич (1962—2017) — советский и российский журналист, медиаменеджер, продюсер. Главный редактор Телекомпании ВИD.
 Кушнерёв, Юрий Сергеевич (1937—2019) — советский и российский актёр, режиссёр, продюсер, директор кинофильмов.

 Кушнерёва, Людмила Григорьевна (род. 1946) — советская, украинская и российская художница.